It's All in the Game – singolo di Tommy Edwards del 1958
It's All in the Game – album di Merle Haggard del 1984
It's All in the Game – album dei Nena del 1985